Le 'Siège de Montevideo peut faire référence :
 Au Siège de Montevideo (1807), lors des invasions britanniques du River Plate.
 Au Premier Siège de Montevideo en 1811.
 Au Deuxième Siège de Montevideo en 1812-1814. 
 Au Siège de Montevideo en 1823, pendant la guerre d'indépendance brésilienne.
 Au Grand Siège de Montevideo pendant la guerre civile uruguayenne, 1843-1851.